Khoudiakov (masculin ; ) ou Khoudiakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités, parmi lesquelles (par ordre alphabétique du prémon) :
 Antonina Khoudiakova (1922-1998), aviatrice soviétique, Héroïne de l'Union soviétique ;
 Ivan Khoudiakov (1842-1876), folkloriste, collecteur de contes et révolutionnaire russe :
 Vasily Khudyakov (1826-1871), peintre russe.

Patronyme russe